Эшторил:

 Эшторил — город в Португалии.
 «Эшторил» — трасса для авто- и мотогонок.
 Estoril Open — теннисный турнир.
 «Эшторил-Прая» — португальский футбольный клуб.

 :en:Casino Estoril — казино в португальской ривьере.